SÖS kan betyda:

Södersjukhuset
Sexuellt överförbar sjukdom